Проха́ння передзвони́ти — одна з послуг операторів мобільного зв'язку, що дозволяє надіслати абоненту, у якого вичерпалися кошти на рахунку, СМС-запит із проханням передзвонити.

Вживається у словосполученнях «надіслати бомжика» або (частіше) «кинути бомжика», що буквально означає «надіслати запит іншому абоненту».
Вираз вживається із відтінками від жартівливих до іронічних, залежно від ставлення до абонента, що надсилає такий запит та частоти користування послугою.

Див. також 
 Мобільний зв'язок
 Оператор мобільного зв'язку

Посилання 
 Білайн: Послуга "Передзвони мені"
 Київстар: Послуга "SMS-виклик"
 МТС: Послуга "Передзвони мені" 
Мобільний зв'язок